You're not alone, la piste 9 du CD4 de Final Fantasy IX Original Soundtrack,
 You Are Not Alone, une chanson de Michael Jackson,
 You're not alone, une chanson de Owl City,
 You're Not Alone, une chanson de Joe and Jake,
 You Are Not Alone, film danois de Lasse Nielsen (1978).
 You Are Not Alone, court métrage américain d'Ed Broaddus (2013).